Fresas con crema puede referirse a:

Fresas con crema, comida rápida como postre;
 Fresas con crema, grupo musical pop.